Municipio de Albert puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Albert (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Albert (condado de Montmorency, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montmorency.